Ritam je uz melodiju primarni parometar glazbene strukture, a uređuje odnose među zvukovima različita trajanja i jakosti. Skup svih ritamskih odrednica u određenoj glazbi, glazbenim stilu naziva se ritmikom.  Za naglašavanje ritamske komparente služi zasebni dio instrumentarija-udaraljke. Ritam je također niz tonova i stanki različitih trajanja u glazbenom djelu, te srodan pojam u poeziji
 Ritam (likovna umjetnost)